

Persone
Baldassarre Lanci – ingegnere militare, architetto e inventore italiano
Giuseppe Lanci – direttore della fotografia italiano
Michelangelo Lanci – orientalista italiano

Altro
Lanci – concorsi atletici